Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Houston 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Bettina Bunge che ha battuto in finale Pam Shriver 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Pam Shriver (finale)

  Wendy Turnbull (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Houston 1982